Von Sinnen ist der Künstlername folgender Personen:
 Hella von Sinnen (* 1959), deutsche Komikerin

Von Sinnen steht für:

 Deutschland von Sinnen, literarisches Werk von Akif Pirinçci (2014)
 Drei von Sinnen, deutscher Dokumentarfilm von Kerim Kortel (2016)